Musso steht für:

 Einen Ort in Italien, siehe Musso (Lombardei)
 Ein Sport Utility Vehicle von SsangYong, siehe SsangYong Musso
 Musso (Rapper) (* 1998), deutscher Rapper

Musso ist der Familienname folgender Personen:
 Braulio Musso (* 1930), chilenischer Fußballspieler
 Carlo Musso (1911–??), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Cornelio Musso (1511–1574; auch Cornelius Musso und il Bitonto), Minoritenmönch und Kanzelredner
 Florian Musso (* 1956), deutscher Architekt
 Francesco Musso (* 1937), italienischer Boxer
 George Musso (1910–2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Giuseppe Musso (1903–??), italienischer Filmproduzent
 Guillaume Musso (* 1974), französischer Schriftsteller
 Hans Musso (1925–1988), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Juan Musso (* 1994), argentinischer Fußballspieler
 Leonard Musso (* 1998), deutscher Rapper siehe Musso (Rapper)
 Luigi Musso (1924–1958), italienischer Formel-1-Rennfahrer
 Manowar Musso (1898–1948), indonesischer Politiker
 Manuel Fernández Musso (* 1988), spanischer Biathlet
 Maria Musso (* 1931), italienische Hürdenläuferin, Sprinterin, Fünfkämpferin und Weitspringerin
 Mason Musso (* 1989), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Songwriter
 Mitchel Musso (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Vido Musso (1913–1982), US-amerikanischer Tenorsaxophonist und Klarinettist

Siehe auch:
 Mousseau